Associació de Museòlegs de Catalunya, associació dels professionals de la museologia de Catalunya
 Amics dels Museus de Catalunya, entitat sense ànim de lucre per a la promoció dels museus de Catalunya
 Associació de micropobles de Catalunya, entitat sense ànim de lucre que aplega els municipis de Catalunya de menys de 500 habitants
 Acció Municipal de Catalunya, partit polític de caràcter municipalista de Catalunya
 Agrupació Mútua del Comerç, companyia d'assegurances de Catalunya
 Comandament de Mobilitat Aèria (del seu nom en anglès Air Mobility Command), comandament major de les Forces Aèries dels Estats Units d'Amèrica
 Army Materiel Command, comandament de l'estat major de l'Exèrcit dels Estats Units d'Amèrica
 Àrea Metropolitana de Concepción, aglomeració urbana a l'entorn de la ciutat de Concepción (Xile)
 Aurangabad Municipal Corporation, cos d'administració local de la ciutat d'Aurangabad, a l'Índia
 Àrea Monetària Comú, unió monetària establerta entre Sud-àfrica, Lesotho i Swazilàndia
 Appalachian Mountain Club, associació de muntanyisme dels Estats Units
 AMC (canal de televisió) (del seu nom en anglès American Movie Classics), cadena de televisió amb seu als Estats Units
 AMC Theatres (de l'acrònim en anglès American Multi-Cinema), cadena de sales de cinema dels Estats Units
 Atéliers de Mécanique du Centre, empresa històrica constructora de motors de moto de França
 American Motors Corporation, empresa històrica constructora d'automòbils dels Estats Units
 Associated Motor Cycles, empresa històrica constructora de motos del Regne Unit
 Automobile Manufacturing Company, empresa històrica constructora d'automòbils del Regne Unit
 AMC Airlines (de l'acrònim en anglès Aircraft Maintenance Cairo), aerolínia xàrter amb seu al Caire (Egipte)
 Advanced Micro Computers, empresa productora de microprocessadors, subsidiària d'AMD, dels Estats Units
 Attack of the Mutant Camels, videojoc clàssic per a Commodore 64
 Automitrailleuse de Combat, tanc de fabricació francesa operatiu durant la Segona Guerra Mundial
 Australian multi-camouflage, patró digital de camuflatge militar de l'Exèrcit Australià
 AMC també és el codi OACI d'Air Malta, aerolínia de Malta
 amc també és el codi ISO 639-3 de l'amahuaca, llengua parlada a indrets de la selva amazònica